

Mitologia greca
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, re di Argo e figlio di Talao e di Lisimaca
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, re di Adrastea ed ucciso insieme al fratello Anfio da Diomede
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, giovane guerriero troiano, vittima di Agamennone
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, un guerriero licio ucciso da Patroclo
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, padre di Euridice e nonno di Laomedonte
 Adrasto – personaggio della mitologia greca, figlio di Polinice e di Argia. Comandante nella guerra di Troia
 Adrasto  – personaggio della mitologia greca, figlio sconosciuto di Eracle e che con Ipponoo si gettò nel fuoco in obbedienza all'oracolo di Apollo
Adrasto – figlio di Gordio, re di Frigia e discendente di Mida e ospite di Creso, che, protagonista involontario di due omicidi, finirà suicida

Onomastica
Adrasto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Adrasto – matematico greco antico
Adrasto d'Afrodisia – filosofo greco antico peripatetico
Pittore di Adrasto – ceramista greco

Note

Pagine correlate
Adrastus
Adrastea